Palo Alto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Alto, Calvillo, 
 Palo Alto, El Llano, 
 Palo Alto, Veracruz, Fortín, 
 Palo Alto, Michoacán de Ocampo, Apatzingán,

USA 

 Palo Alto, stad, Kalifornien, Santa Clara County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar